

Personen 
 Schoemaker (achternaam)
 Andries Schoemaker (1660-1735), Nederlands textielkoopman en tekenaar (atlas Schoemaker)
 Arend Schoemaker (1911-1982), Nederlands voetballer 
 Ben Schoemaker, directeur boekhandel Donner
 Charles P. Wolff Schoemaker (1882-1949), Nederlandse architect
 Harold Jan Schoemaker (1913-2012), Hoogleraar irrigatie aan de TU delft van 1966-1984
 Jacobus Schoemaker Doyer (1792-1867), Nederlands kunstschilder
 Maurice Schoemaker (1890-1964), Belgisch componist
 Paul J.H. Schoemaker (1949), Nederlands-Amerikaans academicus
 Richard Leonard Arnold Schoemaker (1886-1942), Nederlands schermer, hoogleraar architectuur en verzetsstrijder
 Wijnand Schoemaker, Nederlandse beeldhouwer
 Willem Schoemaker (1909-1983) (1909–1983), Nederlands geestelijke en bisschop
 Willem Schoemaker (1920-2003) (1920-2003), codenaam Miki, hoofd van de Geheime Dienst Nederland

Bedrijf 
 Schoemaker-groep - verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Richard Leonard Arnold Schoemaker

Zie ook  
 Schoenmaker
 Schoenmakers